Sollschwitz ist der Name zweier Orte in der sächsischen Oberlausitz:

 eines Ortes in der Gemeinde Göda, siehe Sollschwitz (Göda)
 eines Ortes im Stadtgebiet Wittichenau, siehe Sollschwitz (Wittichenau)